Ричард Кебрал () — американский актер, писатель и музыкант. Номинирован на премию «Эмми» за роль в сериале «Американское преступление».

Ранние годы 
Ричард родился и вырос в восточном Лос-Анджелесе, во втором поколении мексиканцев, иммигрировавших в США. Принимал активное участие в банде с раннего возраста. Он заявил в интервью с Entertainment Tonight, что его семья была связана с бандами с 1970-х годов. В 13 лет был заключен в тюрьму за кражу кошелька. До 15 лет был зависим от крэк-кокаина. Окончил среднюю школу, но после этого в очередной раз начались проблемы с законом. Он был приговорён к тюремному заключению за нападение с применением огнестрельного оружия. В возрасте 25 лет был освобождён.

Карьера 
Пытаясь изменить свою жизнь, его друзья посоветовали ему программу «Homeboy Industries». В 2009 году Ричард появился в сериале «Саутленд». В 2010 году он появился в клипе Бруно Марса «Grenade». В 2015 году Ричард снялся в сериале Американское преступление. За свое участие в роли Гектора Тонза он был номинирован на прайм-тайм премию Эмми «Лучшая мужская роль второго плана в мини-сериале или фильме».

В 2016 году Ричард Кабрал вместе с Робертом Иганом написали моноспектакль «Борьба тени» об опыте, как бывшего члена банды, который провёл часть своей жизни в тюрьме.

Фильмография

Дискография 
Ричард также записывает треки в жанре хип-хоп под псевдонимом Baby Jokes. На данный момент у него 4 альбома.

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Актёры XXI века
Актёры по алфавиту
Персоналии по алфавиту
Киноактёры США
Актёры телевидения США
Музыканты по алфавиту
Рэперы США